Koninklijke Scholten-Honig, een voormalig voedingsmiddelenconcern
 KSH (Harreveld), voetbalclub uit Harreveld
 Ripuarisch, een taal waarvan de taalcode 'ksh' is
 KornShell, een Unix-shell
 KSH (Hoofddorp), afkorting van Katholieke School Haarlemmermeer, een middelbare school in Hoofddorp